Франси́ско Бени́то Калдера́ри (; ) — советский военный испанского происхождения, участник Великой Отечественной войны.

Биография 
Франсиско Бенито Калдерари родился в мае 1913 года в Тьельмесе, провинция Мадрид. В десятом классе средней школы вступил в Объединённый союз молодых социалистов.

В период с 1938 по 1939 год проходил подготовку в составе 4-го набора в военном авиационном училище Кировабада (ныне Гянджа) Азербайджанской ССР. В годы Гражданской войны в Испании мать Франсиско была расстреляна франкистами.

С августа 1939 года по июль 1941 года проживал в СССР в Москве, работал слесарем на Автозаводе имени Сталина (ныне Завод имени Лихачёва). С началом Великой Отечественной войны в июле 1941 года ушёл добровольцем в Красную армию. Воинское звание — младший лейтенант. Принимал участие в обороне Москвы. Некоторое время служил в 1-й военно-воздушной пограничной бригаде, затем в 573-м истребительном авиационном полку ПВО 101-й истребительной авиационной дивизии ПВО.

В последующие годы воевал в 887-м авиационном полку ночных бомбардировщиков, где совершал полёты на самолётах в авиационном звене связи 25-го танкового корпуса Брянского фронта, а затем до конца войны 1-го Украинского фронта. Полк входил в состав 208-й ночной бомбардировочной авиационной дивизии.

В августе 1946 года вернулся в Москву на автозавод. Женился на москвичке, У пары родилось двое детей: дочь и сын. Умер в Москве в 1952 году.

Награды 
 Орден Красной Звезды (3 августа 1943);
 Орден Отечественной войны II степени (23 января 1944);
 Орден Отечественной войны I степени (8 августа 1944);
 Орден Красного Знамени (6 апреля 1945);
 Медаль «За оборону Москвы»;
 Медаль «За взятие Берлина» (9 июня 1945);
 Медаль «За освобождение Праги» (9 июня 1945);
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (9 июня 1945).

В наградном листе Ордена Отечественной войны II степени, подписанном командиром части, говорилось:

Примечания

Литература 
 
 

Участники Великой Отечественной войны
Участники битвы за Москву
Иммигрировавшие в СССР из Испании
Младшие лейтенанты (СССР)
Лётчики Великой Отечественной войны